Калорі́йність (, ; ) — термін, значення якого, в залежності від контексту може бути:

 Енергетична цінність харчових продуктів або раціонів харчування: кількість тепла, що його виділяють харчові чи кормові речовини, коли вони окиснюються в організмі людини або тварини.
 Теплота згоряння палива ().

Визначення калорійності 

На практиці постає питання визначення калорійності продуктів харчування. Для визначення термодинамічної теплоти згоряння використовується калориметрична бомба, в якій продукт харчування спалюється на попіл. Для отримання калорійності від результату віднімається розрахункова величина теплоти згоряння перетравлених решток. Отже, калорійність можна об'єктивно визначити, проте розрахункова теплота згоряння перетравлених решток залежить від відповідної істоти.

Радикальним прикладом різниці між термічною теплотою згоряння і калорійністю могло би бути споживання брикету кам'яного вугілля, який у калометричній бомбі має дуже велику теплоту згоряння, але з людського організму виходить неперетравленим. Схоже відбувається при споживанні целюлози, яку людський організм (на відміну від жуйних) не може засвоїти.

Література

Посилання 
 Калькулятор калорій 
 Перевести Калорії у Кілоджоулі  

Характеристики палива
Теплотехніка
Харчування